Натуральне число 1950
 1950 рік до нашої ери
 1950 рік нашої ери